Messier 31 – galaktyka znana także jako Galaktyka Andromedy
 Autostrada M31 (Węgry)
 Suomi M-31 – fiński pistolet maszynowy